

Homonymie de patronyme

Le patronyme Persico est commun à plusieurs personnalités italiennes ou italo-américaines :
Luigi Persico (1791-1860), sculpteur italien ;
Ignatius Persico (1823-1895), cardinal italien ;
Carmine Persico (1937-2019), mafioso italo-américain ;
Aaron Persico (1978-), rugbyman italien ;
Silvia Persico (1997-), coureuse cycliste italienne ;
Persico, famille patricienne de Venise.

Homonymie de toponyme

Le toponyme Persico se retrouve dans plusieurs noms de localités lombardes :
Persico Dosimo ;
Zelo Buon Persico.

Homonymie de patronyme italien
Homonymie de toponyme